Лабрадор може да се односи на следеће:
 Лабрадор, полуострво у Канади
 Лабрадор (регион), област у Канади
 Лабрадор ретривер, врста пса
 Лабрадор (минерал), врста минерала